Йео (Yeo), Иу — южноминьское произношение китайской фамилии Ян. Известные носители:
 Йео, Гвендолин (род. 1977) — американская актриса, музыкант и фотомодель.
 Йео Гим Сен (1918—1993) — сингапурский государственный и общественный деятель, трёхкратный президент страны. 
 Йео Минь Пей  (род. 1917) — американский архитектор китайского происхождения.
 Йео, Мишель (род. 1962) — малайзийская актриса и танцовщица китайского происхождения.

Примечания